Большое Пертти — пресноводное озеро на территории Луусалмского сельского поселения Калевальского района Республики Карелии.

Общие сведения 
Площадь озера — 1,1 км². Располагается на высоте 122,6 метров над уровнем моря.

Форма озера треугольная, продолговатая: оно вытянуто с севера на юг. Берега каменисто-песчаные, местами заболоченные.

Из залива на юго-западной стороне озера вытекает безымянный водоток, втекающий с левого берега в реку Кис-Кис, впадающую в озеро Среднее Куйто.

Ближе к южной оконечности озера расположен один некрупный остров без названия.

Вдоль юго-западного берега озера проходит автодорога местного значения  (« Автомобильная дорога Р-21 „Кола“ — Калевала — Лонка»).

Код объекта в государственном водном реестре — 02020000811102000004661.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания

Дополнительная литература 
 

Бассейн Среднего Куйто
Озёра Калевальского района